

België 
 Sint-Quirinuskerk (Bunsbeek)
 Sint-Quirinuskerk (Rukkelingen-Loon)
 Sint-Quirinuskerk (Viversel)
 Sint-Quirinuskerk (Vlimmeren)

Overig 
 Sint-Quirinuskerk (Bengel), Duitsland
 Sint-Quirinuskerk (Charnois), Frankrijk
 Sint-Quirinuskerk (Halsteren), Nederland
 Sint-Quirinuskerk (Heinerscheid), Luxemburg
 Sint-Quirinuskerk (Neuville-en-Ferrain), Frankrijk

Quirinus